Daðason ist ein männlicher isländischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Daðis Sohn. Die weibliche Entsprechung ist Daðadóttir (Daðis Tochter).

Namensträger 
 Ásmundur Einar Daðason (* 1982), isländischer Politiker
 Ríkharður Daðason (* 1972), isländischer Fußballspieler
 Sigfús Daðason (1928–1996), isländischer Dichter

Einzelnachweise 

Patronym
Isländischer Personenname